Esistono più persone di nome David Barron:

David Barron (calciatore)
David Barron (produttore cinematografico)